Saint-Flour-de-Mercoire é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 12,17 km².

Demografia

Comunas de Lozère